Cyclopinodes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilson 1932. Cyclopinodes ingår i familjen Cyclopinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Cyclopinodes